Rothwell kan syfta på:

 Rothwell, Lincolnshire, ort i England
 Rothwell, Northamptonshire, stad i England
 Rothwell, West Yorkshire, stad i England